

Geografia 
 Sonneck (montagna) – montagna austriaca

Persone 
 Gernot Sonneck (1942) – psicoterapeuta austriaco
 Hubert Sonneck (1913-1984) – ufficiale tedesco
 Oscar Sonneck (1873-1928) – editore e musicologo statunitense